Bailetti peut faire référence à :

Patronyme 

 Antonio Bailetti (1937-), coureur cycliste italien ;
 Héctor Bailetti (1947-), footballeur péruvien ;
 Paolo Bailetti (1980-), coureur cycliste italien ;